Anders Jansson kan avse:

 Anders Janson (arkitekt) (1915-1997)
 Anders Janson, skådespelare, född 1940
 Anders Jansson (kulturjournalist), född 1963
 Anders Jansson (skulptör), född 1963
 Anders Jansson (komiker), född 1967